Розановка — название населённых пунктов.

Россия 
 Розановка — деревня в Горьковском районе Омской области, упразднена в 1990 г.
 Розановка — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.

Украина 
 Розановка — село в Новобугском районе Николаевской области.